Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club KFC Dessel Sport hebben getraind vanaf 1964 tot op heden.

Dessel Sport
Trainers
Trainers
Sport in Dessel